

Patronyme 

 André-François Miot de Mélito (1762-1841), un homme politique français ;
 Francis Miot (1948-2015), un artisan confiturier français ;
 Jean Miot (1939-2017), un journaliste français ;
 Joseph Miot (1946-2010), un ecclésiastique catholique haïtien ;
 Jules Miot (1809-1883), un homme politique français ;
 Paul-Émile Miot (1827-1900), un officier de marine et photographe français.

Nom commun 
Le miot est aussi une soupe froide d'origine tourangelle.